Meldezettel steht für:

 Meldezettel (Katastrophenschutz), ein im Fernmeldedienst des Katastrophenschutzes verwendetes Formular zur Übermittlung von Meldungen, Nachrichten und Anweisungen
 Meldezettel (Österreich), ein österreichisches Dokument zur Bestätigung der ordentlichen Meldung des Wohnsitzes
 Der Meldezettel. Kärntner Triptychon II, Werk des österreichischen Schriftstellers Janko Messner